Carpineto  peut désigner:

 Carpineto, commune française de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse ;
 Carpineto della Nora, commune de la province de Pescara dans les Abruzzes en Italie ; 
 Carpineto Romano,  commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans le Latium en Italie ;
 Carpineto Sinello, commune de la province de Chieti dans les Abruzzes en Italie ;

Voir aussi 

 Carpaneto
 Carpeneto